Petalomium crinitus  — вид мирмекофильных клещей рода Petalomium из семейства Neopygmephoridae (секция Heterostigmata, инфраотряд Eleutherengona). Украина: Одесская область.

Описание 
Микроскопического размера клещи (длина 0,2 — 0,3 мм). Гнатосома полуокруглая, сверху с 2 парами гладких щетинок. Все спинные щитки гладкие. Формулы щетинок ног: 1-я пара:1–3–4–16(4), 2-я пара:1–3–3–4(1)–6(1), 3-я пара:1–2–2–4(1)–6, 4-я пара:1–2–1–4(1)–6. Ноги 4-й пары очень длинные. Бесцветные или бледно-жёлтые. Вид  найден на муравьях рода Lasius. Сходен с видом Petalomium lancetochaetosus.

Примечания 

Тромбидиформные клещи
Животные, описанные в 2013 году
Мирмекофилы
Паукообразные Европы
Эндемики Украины